Fazenda Futebol Clube é uma agremiação esportiva da cidade de São João de Meriti, no estado do Rio de Janeiro, fundada a 2 de janeiro de 1933.

História 
Tradicional alvinegro da Baixada Fluminense, surgiu na antiga Fazenda do Carrapato, de propriedade do Capataz Manoel, morto em 1978 aos 118 anos, tendo sido o sócio número um do clube. Na mesma localidade construiu sua sede e campo, no bairro de Vila Rosali. Possui, além de seu estádio, um ginásio que sedia escolinhas de futebol, bailes funk, shows, espetáculos, encontros evangélicos e partidas de futebol.

Participou de diversos campeonatos promovidos pela Liga de Desportos de São João de Meriti, e notadamente, como time profissional, do Campeonato Estadual Fluminense de 1957, quando perdeu o título da 3ª Zona, a da Baixada Fluminense, para o Nacional Foot-Ball Club, de Duque de Caxias.

Após a fusão dos antigos estados do Rio de Janeiro e Guanabara, o Fazenda não acompanhou os passos dos tradicionais correligionários de sua cidade, o Tomazinho Futebol Clube e o União Esportiva Coelho da Rocha, que se tornaram profissionais, preferindo continuar na disputa dos campeonatos amadores locais, o que vem ocorrendo até os dias atuais. 

Após vários anos ausente dos certames promovidos pela Liga de Desportos de São João de Meriti, o Fazenda restreou nas competições em 1976.

Entre os seus diversos títulos, foi campeão meritiense em 1968, batendo o São Pedro, e em 1985 e 1987. Em 1985, elimina o Bom Pastor e vence o Trio de Ouro Futebol Clube na final. Em 1984, perde a final da categoria adultos para o Tomazinho Futebol Clube. Na categoria juvenil, em 1984, vai à final contra o Esporte Clube Olarias e ambos são proclamado campeões, uma vez que não houve acordo para a data da decisão porque os principais jogadores de ambas as agremiações estavam reforçando os times de juniores.

Em 1986, sagra-se vice-campeão da categoria adultos ao perder a decisão para o Vasquinho, time de Vilar dos Teles presidido por Clodoaldo de Assis, o qual foi vencedor dessa categoria e também do juniores. Já o Fazenda era presidido por Alcindo Rodrigues.

Em 1987, conquista o título da categoria adultos ao derrotar o Vasquinho, na decisão, por 1 a 0, gol de Marquinhos. A equipe, comandada pelo treinador Idenir Amorim era: Ronaldo; Beta, Alves, Marcos e Zinho; Dema, Betinho e Otávio; Barbosa, Nunes e Marquinhos.

Em 1989, perde a final da Copa da Baixada para o Queimados Futebol Clube. Naquela ocasião quatro equipes de São João de Meriti se uniram a outras quatro de Nova Iguaçu para a disputa daquele torneio.

Em 2003, sagra-se vice-campeão da Liga Independente de São João de Meriti, categoria Sub-35, ao perder a final para o Éden Futebol Clube.

Seu vice-presidente é Edmiro dos Santos Duarte, o Berico, que inclusive, foi jogador do próprio clube. Cláudio Lacerda voltou à presidência após um período de afastamento.

Títulos 
 1964 - Campeão Meritiense da categoria adultos, da Liga de Desportos de São João de Meriti;

 1969 - Campeão Meritiense da categoria adultos, da Liga de Desportos de São João de Meriti;

 1978/79 - Bicampeão de veteranos do Departamento de Futebol Amador da Capital;

 1978 - Troféu Coronel Otávio Medina, categoria veteranos, da Liga Desportiva de São João de Meriti;

 1978 - Campeão de Veteranos em certame oficioso organizado pelo Departamento de Futebol Amador da Capital (DFAC);

 1980 - Campeão do Torneio Início (Troféu Álvaro Dutra (Tarzan), ex-goleiro do Anchieta), categoria veteranos do Campeonato Estadual, promovido pelo DFAC;

 1981 - Campeão da Liga de Desportos de São João de Meriti (juniores);

 1983 - Vice-campeão da Liga de Desportos de São João de Meriti (adultos);

 1984 - Campeão da Liga de Desportos de São João de Meriti (juniores);

 1984 - Campeão da Liga de Desportos de São João de Meriti (juvenil) - título dividido com o Esporte Clube Olarias;

 1985 - Campeão da Liga de Desportos de São João de Meriti (adultos);

 1986 - Vice-campeão da Liga de Desportos de São João de Meriti (adultos); 

 1987 - Campeão da Liga de Desportos de São João de Meriti (adultos);

 1987 - Campeão da Taça Cidade de São João de Meriti;

 1989 - Vice-campeão da Copa da Baixada;

 2003 - Vice-campeão da Liga Independente de São João de Meriti (Sub-35);

 2009 - Vice-campeão da Liga Independente de São João de Meriti (adultos);

 2011 - Campeão da Liga Independente de São João de Meriti (sub-35);

 2013 - Campeão da Liga Independente de São João de Meriti (sub-35);

 2013 - Campeão da Liga Independente de São João de Meriti (sub-50);

 2013 - Campeão da Rio Copa (sub-15);

Ver também
 Novo Rio Futebol Clube
 Íris Futebol Clube
 Novo Brasil Futebol Clube
 Éden Futebol Clube
 Tomazinho Futebol Clube
 União Esportiva Coelho da Rocha
 São João de Meriti Futebol Clube
 Coqueiros Futebol Clube
 Sendas Esporte Clube
 São Paulo Futebol Clube
 Esporte Clube Olarias

Fonte 
 VIANA, Eduardo. Implantação do futebol Profissional no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Cátedra, s/d.

Clubes de futebol de São João de Meriti
Clubes de futebol fundados em 1933